Ogólne:
 Electronic Privacy Information Center
 Epic – wieżowiec w Miami
 Electromagnetic Personnel Interdiction Control – broń mikrofalowa
 Norwegian Epic – pasażerski statek wycieczkowy

Internet:
 Enhanced Programmable ircII Client – klient sieci IRC
 Explicitly Parallel Instruction Computing – architektura użyta w procesorach Itanium firmy Intel, odmiana architektury VLIW

Muzyka:
 Epic metal – odmiana muzyki (Power metal)
 Epic trance
 Epic Records – wytwórnia muzyczna
 Epic – singel muzyczny grupy Faith No More

Gry komputerowe:
 Epic Games – producent gier komputerowych
 Epic RPG – fabularna gra tekstowa online
 Epic – gra bitewna osadzona w uniwersum Warhammer 40,000